Apellido Lehrer, Lerer:
 Andy (Z.) Lehrer ( 1930-), entomólogo rumano-israelí 
 (James) "Jim" (Charles) Lehrer ( Wichita, 1934-2020), periodista estadounidense
 Keith Lehrer ( 1936-), filósofo estadounidense, profesor de la Universidad de Arizona 
 (Keith Michael) "Lucky" Lehrer ( Nueva York, 1958-), 
 Tom Lehrer ( 1928-), cantante y compositor, escritor satírico y matemático estadounidense

Lerer 
 Diego Lerer
 Luis (Yanischevsky) Lerer (1921, Buenos Aires – 2000, Barcelona), un importante poeta argentino
 Norma Lerer
 Sergio Lerer
 Shifra Lerer (1915 – 2011), una actriz estadounidense-americano

Véase también 
 Lerman
 Lerner

Referencias